Натуральне число 351
 351 рік до нашої ери
 351 рік нашої ери